For Her – cortometraggio del 1912 diretto da Harold M. Shaw
For Her – cortometraggio del 2014 diretto da Terry Chiu
For Her – cortometraggio del 2014 diretto da Samantha Colicchio